

Жаланаш — село, Актогайський район, Карагандинська область
 Жаланаш — село, Аральський район, Кизилординська область
 Жаланаш — село, Кегенський район, Алматинська область
 Жаланаш — село, Тарбагатайський район, Східноказахстанська область

Див. також 
 Жаланашколь